Kent Rominger – astronauta statunitense
 Rudolf Rominger – sciatore alpino svizzero
 Tony Rominger – ex ciclista su strada svizzero